Главица може да се односи на:

 Главица, врста цвасти код биљака

или

 Главица (Параћин), насеље у општини Параћин, Република Србија
 Главица (Сремска Каменица), насеље у општини Сремска Каменица, Република Србија
 Главица (Приједор), градско насеље града Приједора, Република Српска, БиХ
 Главица (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија
 Главица (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ
 Главица (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ
 Главица (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација БиХ
 Главица (Босиљево), насеље у општини Босиљево, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Главица (Пакрац), насеље града Пакраца, западна Славонија, Република Хрватска
 Главица (Сукошан), насеље у општини Сукошан, Задарска жупанија, Република Хрватска
 Гола Главица, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Куња Главица, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Бегова Главица, насеље у општини Подгорца, Република Црна Гора